

Wydarzenia 

 Azja
 Xuanwang zorganizował spotkanie chińskich książąt.

IX wiek p.n.e.